Friedrich Barthel ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Barthel (Schriftsteller) (1881–1960), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Friedrich Barthel (Volkskundler) (1903–1989), deutscher Volkskundler und Mundartdichter

Siehe auch:
 Ludwig Friedrich Barthel (1898–1962), deutscher Erzähler und Essayist